Benissoda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benissoda (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benissoda (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar